Copi (1939–1987), dramaturgo, caricaturista e romancista argentino, cujo nome completo é Raúl Damonte Botana
Israel Damonte (1982), futebolista argentino

Ver também

Desambiguações de sobrenomes